Ekaterina Alexandrova era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta nei quarti di finale da Antonia Lottner.

In finale Monica Niculescu ha sconfitto Lottner con il punteggio di 6–4, 6–2.

Teste di serie 

  Alizé Cornet (secondo turno)
  Ekaterina Alexandrova (quarti di finale)
  Pauline Parmentier (semifinale)
  Jana Fett (primo turno)
  Monica Niculescu (campioni)

  Polona Hercog (ritirata)
  Kaia Kanepi (quarti di finale)
  Jana Čepelová (secondo turno, ritirata)
  Richèl Hogenkamp (primo turno)

Qualificate 

  Manon Arcangioli (primo turno)
  Elena-Gabriela Ruse (secondo turno)

  Olga Sáez Larra (primo turno)
  Daniela Seguel (primo turno)

Lucky loser 

  Andrea Gámiz (primo turno)

Wildcard 

  Alizé Cornet (secondo turno)
  Olga Danilović (secondo turno)
  Sabine Lisicki (semifinale, ritirata)

  Chloé Paquet (primo turno)
  Jessika Ponchet (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Engie Open de Limoges 2017
WTA Challenger Tour 2017